Hohenhagen bezeichnet:
 Hohenhagen (Remscheid), den höchstgelegenen Ortsteil Remscheids
 Hohenhagen (Wuppertal), eine Ortslage am Nordrand Wuppertals
 Gartenstadt Hohenhagen, eine Siedlung in Hagen nahe der A45
 Hohen Hagen, einen Wohnplatz auf dem Stadtgebiet Attendorns

Siehe auch:
 Hoher Hagen